

Веллі-Сіті — місто, штат Північна Дакота
 Веллі-Сіті — селище, штат Іллінойс